Shūko Aoyama e Vera Duševina sono le detentrici del titolo ma Duševina ha scelto di non partecipare. Aoyama ha fatto coppia con Gabriela Dabrowski, le due sono riuscite a conquistare il torneo superando in finale Hiroko Kuwata e Kurumi Nara per 6-1, 6-2.

Teste di serie 
La prima testa di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Cara Black /  Sania Mirza (quarti di finale)
  Shūko Aoyama /  Gabriela Dabrowski (campionesse)

  Vania King /  Taylor Townsend (quarti di finale, ritirate)
  Arina Rodionova /  Olivia Rogowska (quarti di finale)

Wild Card 
  Roxanne Ellison /  Sierra Ellison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2014
WTA Tour 2014